Това е списък с произведенията на немски и на български език на немския и швейцарски писател и поет Херман Хесе, носител на Нобеловата награда за литература през 1946 г.

Романи 
 Peter Camenzind (1904)Петер Каменценд, Г. Юруков (1926)Петер Каменцинд, Гутуранов и син (2005), ISBN 954-507-167-2
 Gertrud (1909)
 Rosshalde (1914)
 Demian: Die Geschichte einer Jugend von Emil Sinclair (1919)Демиан, Народна култура (1988); ИК „Колибри“, София (2008), ISBN 978-954-529-580-5
 Der Steppenwolf (1927)Степният вълк, изд. Хр. Г. Данов, Пловдив (1980); в Пътуване към Изтока, ДИ „Народна култура“, София (1990); изд. Хемус, София (1998), ISBN 954-428-138-X; изд. Рива, София (2007), ISBN 978-954-320-131-0
 Narziss und Goldmund: Erzählung (1930)Нарцис и Голдмунд, Хемус (1995), ISBN 954-428-108-8; изд. Рива, София (2007), ISBN 978-954-320-112-9
 Das Glasperlenspiel (1943)Играта на стъклени перли: опит за животопис на magister ludi Йозеф Кнехт заедно с неговите съчинения, изд. Народна култура, София (1980); изд. Хемус, София (1999), ISBN 954-428-189-4; изд. Рива, София (2010), ISBN 978-954-320-272-0

Повести 
 Der Dichter. Ein Buch der Sehnsucht (1901), в сборника Band 1. Jugendschriften, Frankfurt: Suhrkamp Verlag (2001)
 Unterm Rad (1906)
 Knulp: Drei Geschichten aus dem Leben des Knulps (1915)Кнулп, в Демиан, Народна култура (1988); ИК „Колибри“, София (2008)
 Kinderseele (1919), в Klingsors letzter Sommer (1920) и в сборника Weg nach innen (1931)Детска душа, в Демиан, Народна култура (1988); ИК „Колибри“, София (2008)
 Klinngsors letztes Sommer (1919), в сборниците Weg nach innen (1931) и Klinngsors letztes Sommer (1920)Последното лято на Клингзор, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8; в Демиан, Народна култура (1988); ИК „Колибри“, София (2008)
 Klein und Wagner (1919), в сборниците Weg nach innen (1931) и Klinngsors letztes Sommer (1920)Клайн и Вагнер, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8; в Демиан, Народна култура (1988); ИК „Колибри“, София (2008)
 Siddhartha: Eine indische Dichtung (1922), самост. и в сборника Weg nach innen (1931)Сидхарта: Индийска повест, Народна култура (1981); изд. Хемус, София (1998), ISBN 954-428-172-X; ИК Огледало, София (2004), ISBN 954-8041-10-3; S. l. Mediasat, София (2005), ISBN 84-9819-122-X; изд. Захарий Стоянов, София (2010), ISBN 978-954-09-0466-5; изд. Фама, София (2014), ISBN 978-619-178-028-0; в Пътуване към Изтока, ДИ „Народна култура“, София (1990).Сидарта: Индийска поема, Георги Д. Юруков (1927)
 Die Morgenlandfahrt: Eine Erzählung (1932)Пътуване към Изтока, в Пътуване към Изтока, ДИ „Народна култура“, София (1990)
 Indischer Lebenslauf (1937), самост. и в сборника Sehnsucht nach Indien: Erzählungen (2006)
 Das vierte Lebenslauf Joseph Knechts (1965)

Разкази и приказки 
 Albumblatt für Elise (1899), в сборниците Eine Stunde hinter Mitternacht (1899) и Band 1. Jugendschriften (2001)
 An Frau Gertrud (1899), пак там
 Das Fest des Königs (1899), пак там
 Der Inseltraum (1899), пак там
 Der Traum vom Ahrenfeld (1899), пак там
 Die Fiebermuse (1899), пак там
 Gespräche mit dem Stummen (1899), пак там
 Incipit vita nova (1899), пак там
 Notturno (1899), пак там
 Briefe an Elisabeth (1900)
 Lulu (1900), в сборниците Hermann Lauscher (1901) и Band 1. Jugendschriften (2001)Лулу, в Пътуване към Изтока, ДИ „Народна култура“, София (1990)
 Schlaflose Nächte (1900), във в. Allgemeine Schweizer Zeitung (8 февруари 1900) и в сборниците Hermann Lauscher (1901) и Band 1. Jugendschriften (2001)
 Die Novembernacht (1901), в сборниците Hermann Lauscher (1901) и Band 1. Jugendschriften (2001)
 Meine Kindheit (1901), пак там
 Stimmungsbilder aus Oberitalien (1901)
 Der Kavalier auf dem Eise /Emma Meier (1901), във в. Rheinisch-Westfälische Zeitung (1901) и в сборника Band 1. Jugendschriften (2001)
 Der Feldteufel (1901)
 Karl Eugen Eiselein (1903), във в. Neue Zürcher Zeitung (дек. 1903 г., с. 359 – 363) и в сборниците Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Aus der Werkstatt (1904), във в. Neue Freie Presse (25 дек. 1904) и в сборниците Prosa aus dem Nachlass (1965) и Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)В работилницата, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Aus Kinderzeiten (1904), във в. Die Rheinlande (септ. 1904) и в сборниците Diesseits (1907), In der alten Sonne (1914), Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Eine Gestalt aus der Kinderzeit (1904), в сборника Am Weg (1915)
 Garibaldi (1904), във в. Neue Rundschau (дек. 1904) и в сборниците Nachbarn (1908), Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Der Wolf (1904), във в. Rheinisch-Westfälische Zeitung (1904) и в сборниците In der alten Sonne (1914) и Am Weg (1915), окончателна редакция 1914Вълкът, в Червените обувки / Ханс Кристиан Андерсен. Вълкът / Херман Хесе, П. К. Овчаров, София (1934)
 Die Marmorsäge (1904), в сп. Über Land und Meer (септ. 1940) и в сборниците „Diesseits (1907), In der alten Sonne (1914), Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)Мраморната воденица: Историята на една любов, Либер. клуб, София (1909); Знание, София (1911, 1911, 1920)
 Nocturno Es-Dur (1904)
 Der Erzähler / Des Herrn Piero Erzählung von den zwei Küssen (1904), в сп. Die Schweiz (1904) и в сборниците Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Hans Amstein (1904), в сп. Neue Rundschau (сеп.т 1904) и в сборниците Prosa aus dem Nachlass (1965), Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Der Schlossergeselle (1905), в Simplicissimus (11 април 1905) и в сборника Prosa aus dem Nachlass (1965)
 Ein Wintergang (1905), във в. Neues Wiener Tagblatt (22 януари 1905) и в сборника Am Weg (1915)
 Herbstbeginn (1905), във в. Neues Wiener Tagblatt (10 септ.1905) и пак там
 In der Alten Sonne (1905), във в. Süddeutsche Monatshefte (лято 1905, стр. 341 – 361, 437 – 448) и в сборниците Diesseits (1907), Nachbarn (1908), In der alten Sonne (1914) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Ein Erfinder (1905), във в. Neue Freie Presse (11 юни 1905) и в сборниците Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Heumond (1905), в сп. Neue Rundschau (март 19050) и в сборниците Diesseits (1907), In der alten Sonne (1914) и Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Anton Schievelbeyn’s Ohn-freywillige Reisse nacher Ost-Indien (1905), в сп. Die Schweiz (1905) и в сборниците Fabulierbuch (1935), Nachbarn (1908), Band 6. Die Erzählungen (2001) и Sehnsucht nach Indien: Erzählungen (2006)
 Eine Rarität/ Das Büchlein. Ein Geschichte für Bibliophilen (1905), във в. Österreichische Rundschau (1905) и в сборниците Nachbarn (1908) и Band 6. Die Erzählungen (2001)
 Liebesopfer (1906), в сп. Simplicissimus-Kalendar 1907 (1906) и в сборника Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Schattenspiel (1906), в сп. Simplicissimus (1906) и в сборника Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)Игра на сенки, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8
 Casanovas Bekehrung (1906), в Süddeutsche Monatshefte (1906) и в сборника Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Liebe (1906), във в. Neue Freie Presse (15 април 1906) и в сборника Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Eine Fussreise im Herbst (1906), в сп. Die Rheinlande (март 1906, стр. 59 – 65) и в сборниците Diesseits (1907, оконч. редакция) и Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Brief eines Jünglings (1906), в сборника Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Hannes (1906), в сп. Simplicissimus (1906) и преработен в сборника Fabulierbuch (1935) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Maler Brahm (1906), в сп. Simplicissimus (дек. 19060 и в сборника Band 6. Die Erzählungen 1(2001)
 Der Novalis. Aus den Papieren eines Altmodischen (1907), във в. März (1907) и в сборниците Frühe Prosa (1948) и Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Der Lateinschüler (1906), в сп. Über Land und Meer (1906) и в сборника Diesseits (1907); оконч. редакция в същия сборник от 1930 г.
 Ein Briefwechsel (1907), в сп. Velhagen und Klasings Monatshefte (септ. 1907) и в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Sor Acqua (1907), във в. März (ян. 1907) и в сборника Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Von der alten Zeit (1907), в Der Schwabenspiegel (22 окт. 1907) и в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Chagrin d`amour (1907), в сп. Simplicissimus-Kalendar 1908 (1907) и в сборника Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Der verliebte Jüngling (1907), в сп. Simplicissimus (23 дек. 1907) и пак там
 Legende vom indischen König (1907), в сп. Neue Rundschau (септ. 1906) и пак там и в Sehnsucht nach Indien: Erzählungen (2006)
 Jasminduft / Juninacht (1907), във в. Neues Wiener Tagblatt (1907) и в сборника Band 1. Jugendschriften, Frankfurt: Suhrkamp Verlag (2001)
 Eine Sonate (1907), в сп. Simplicissimus (4 март 1906) и в сборника Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)Една соната, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8; в сп. Словото днес: литература, изкуство, общество, XI, 12 (31 март 2005), с. 11
 Schön ist die Jugend (1907), в сп. März (юли 1907, с. 141 – 152, 236 – 242, 289 – 300) и в сборниците Diesseits (1907), Schön ist die Jugend (1916) и Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Taedium Vitae (1908), в сп. Neue Rundschau (юли 1908) и Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Walter Kömpff/ Der letzte Kömpff vom Markt (1908), във в. Über Land und Meer (ян. 1908) и в сборника Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Hans Dierlamms Lehrzeit (1908), в сп. Der Monat (окт. 1908) и в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Der Tod des Bruders Antonio (1908), във в. März (18 април 1908) и в сборника Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Die Verlobung/ Eine Liebesgeschichte (1908), във в. März (септ. 1908) и в сборниците Nachbarn (1908), Kleine Welt (1933) и Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Ein Mensch mit Namen Ziegler (1908), в сп. Simplicissimus (21 дек. 1908) и в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Aus dem Briefwechsel eines Dichters (1909), в Die Gegenwart (1909) и пак там
 Der Meermann (1909), в сп. Simplicissimus-Kalendar 1910 (1909) и в сборника Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Die Heimkehr (1909), в сп. Neue Rundschau (април 1909) и в сборниците Umwege (1912), Kleine Welt (1933) и Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Drei Legenden aus der Thebais (1909), в сборниците Fabulierbuch (1935) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Freunde (1909), в Velhagen und Klasings Monatshefte (май 1909) и в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Ladidel (1909), във в. März (септ. 1909) и в сборниците Umwege (1912), Kleine Welt (1933) и Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Hinrichtung (1909), във в. Frankfurter Zeitung (1909) и в сборника Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Haus zum Frieden/ Aufzeichnungen eines Herrn im Sanatorium (1910), във в. Süddeutsche Monatshefte (май 1910) и в сборниците Prosa aus dem Nachlaß (1965) и в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Wandertag/ Ein Wandertag vor hundert Jahren (1910), във в. März (2 август 1910) и в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Wärisbühel (1910), във в. Licht und Schatten (1910) и пак там
 Die Stadt (1910), в сборника Neue Erzählungen und Märchen/ Der Pfirsichbaum (1945)
 Die belagerung von Kremna (1910), в сборника Fabulierbuch (1935)
 Doktor Knölge's Ende (1910), във в. Jugend“ №41 (окт. 1910, стр. 967 – 968) и в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Emil Kolb (1911), в сп. Neue Rundschau (март 1911, стр. 366 – 392) и в сборниците Umwege (1912), Kleine Welt (1933) и Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Pater Matthias (1911), във в. März (дек. 1911) и в сборницте Umwege (1912) и Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Seenacht/ Ein Schweizer Fest (1911), в сп. Simplicissimus (9 окт. 1911), в. Die Grüne Post (27 май 1928, оконч. вариант) и в сборника Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Die Verhaftung (1911), в Licht und Schatten (1911) и в сборника Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Das Nachtpfauenauge (1911), в сборниците Kleiner Garten (1919) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Der Weltverbesserer (1911), във в. März (май 1911) и в сборниците Umwege (1912), Kleine Welt (1933) и Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Die Braut (1912), в сборника Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Üble Aufnahme (1912), в Wissen und Leben (1912) и в сборника Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Die drei Linden (1912), в Die Alpen (1912) и в сборниците Fabulierbuch (1935) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Der schöne Traum/ Martins Traum (1912), в сп. Licht und Schatten (1912) и в сборниците Kleiner Garten (1911) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Augustus (1913), в Die Grenzboten (дек. 1913) и в сборниците Märchen (1919) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)Аугустус, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8
 Die Nichtraucherin (1913), във в. Berliner Tageblatt (7 август 1913)
 Der Dichter/ Der Weg zur Kunst (1913), в сп. Der Tag (22 април 1913) и пак тамПоетът, в Литературен вестник, VII, 17 (21 – 27 май 1997), с. 11; в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8
 Robert Aghion (1913), във в. Die Schweiz (1913) и в сборниците Aus Indien (1913), Band 8. Die Erzählungen 3 (2001) и Sehnsucht nach Indien: Erzählungen (2006)
 Der Zyklon (1913), в сп. Neue Rundschau (юли 1913) и в сборниците Diesseits (1907), Schön ist die Jugend (1916) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Der Brunnen im Maulbronner Kreuzgang (2014), в сп. März (окт. 1914) и в сборника Am Weg (1915)
 Der Traum von den Göttern (1914), в сборника Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen
 Autoren-Abend/ Der Autorenabend (1914), в сп. Simplicissimus (13 юли 1914) и в сборниците Bilderbuch (1926) и Band 8. Die Erzählungen 3
 Im Presselschen Gartenhaus (1914), в сборниците Fabulierbuch (1935) и Band 8. Die Erzählungen 3
 Flötentraum/ Märchen (1914), в сп. Licht und Schatten (№13, 1914) и в сборниците Am Weg (1915), Märchen (1919) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)Сън с флейта, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Merkwürdige Nachricht von einem andern Stern (1915), във в. Neue Zürcher Zeitung (9/13 май 1915) и в сборниците Märchen (1919) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Brief ins Feld (1916)
 Zum Gedächtnis (1916), в сборниците Kleiner Garten (1919), Bilderbuch (1926) и Gedenkblätter (1937)
 Eine Traumfolge (1916), в сп. Die Weißen Blätter (дек. 1916) и в сборниците Märchen (1919) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Faldum (1916), в сп. Westermanns Monatshefte (1916) и в сборниците Märchen (1919) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Schön ist die Jugend: Zwei Erzählungen (1916)
 Der schwere Weg (1917), в сп. Neue Rundschau (април 1917) и в сборниците Märchen (1919) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)Трудният път, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8
 Bei Christian Wagners Tod/ Christian Wagner (1918), във в. Frankfurter Zeitung (19 февруари 1918), в сборниците Betrachtungen (1928) и Gedenkblätter (1937)
 Das Reich (1918), във в. Neue Zürcher Zeitung (8 дек. 1918) и в сборниците Betrachtungen (1928), Krieg und Frieden (1946) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen
 Der Europäer (1918), във в. Neue Zürcher Zeitung (4 и 6 август 1918) и в сборниците Betrachtungen (1928), Neue Erzählungen und Märchen /Der Pfirsichbaum (1945) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen
 Iris (1918), в сп. Neue Rundschau (дек. 1918) и в сборниците Märchen (1919) и Band 9. Märchen und LegendenИрис, в Пътуване към Изтока, ДИ „Народна култура“, София (1990); в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8Der Mann mit den vielen Büchern / Der Bü cherwurm / Der Leser (1918), във в. Vossische Zeitung (3 август 1918) и в сборниците Kleiner Garten (1919), Fabulierbuch (1935) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Der Weg der Liebe (1918), в Vivos Voco (юли 1920) и в сборниците Betrachtungen (1928) и Krieg und Frieden (1946)
 Märchen vom Korbstuhl (1918), във в. Wieland (юни 1918) и в сборниците Neue Erzählungen und Märchen /Der Pfirsichbaum (1945) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)Приказка за плетения стол, в сп. Словото днес: литература, изкуство, общество, XIII, 1 (11 ян. 2007), с. 15, 16; в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Der Maler (1918), във в. Vossische Zeitung (23 юни 1920) и в сборниците Kleiner Garten (1919) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Das Blumenspiel: Aus der Kindheit des heiligen Franziskus von Assisi (1919), под името Der Blütenkranz des heiligen Franziskus von Assisi излиза 1905, в сборника Fabulierbuch (1935)
 Der Waldmensch (1919), в сп. Simplicissimus (1919) и в сборниците Fabulierbuch (1935), Band 8. Die Erzählungen 3 (2001) и Sehnsucht nach Indien: Erzählungen (2006)
 Das Haus der Träume (1920), в сп. Der schwäbische Bund (ноември 2020) и в сборниците Prosa aus dem Nachlass (1965) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)Дом на мечтите, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8
 Gespräch mit dem Ofen (1920), в Vivos Voco (1 ян. 1920) и в сборниците Betrachtungne (1928) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Innen und Außen (1920), в сборниците Fabulierbuch (1935) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Das schreibende Glas (1922), във в. Neue Zürcher Zeitung (30 юли 1922) и в сборника Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Tragisch (1922), във в. Neue Zürcher Zeitung (2 – 4 юли 1922) и в сборниците Neue Erzählungen und Märchen [=Der Pfirsichbaum] (1945) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)Трагично, в сп. Съвременник, XXXI, 3 (2003), с. 175 – 183
 Piktors Verwandlungen: Ein Märchen (1923), в сборниците Märchen (1919) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2020)Преображенията на Пиктор, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986); в сп. Словото днес: литература, изкуство, общество, XIII, 1 (11 ян. 2007), с. 15, 16; Преобразяванията на Пиктор, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8
 Psychologia Balnearia; oder, Glossen eines Badener Kurgastes (1924)
 Kurzgefaßter Lebenslauf (1924), в сп. Neue Rundschau (1925) и в сборника Neue Erzählungen und Märchen/ Der Pfirsichbaum (1945)Кратка животопис, в Литературен вестник, II, 46 (23 – 29 ноем. 1992), с. 6
 Die Fremdenstadt im Süden (1925), в сборника Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Traumfährte (1926), в сборниците Neue Erzählungen und Märchen / Der Pfirsichbaum (1945) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Bei den Massageten (1927), пак там
 Ein Abend bei Doktor Faust (1928), във в. Berliner Tageblatt (31 юли 1928) и в сборниците Fabulierbuch (1935) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Vom Steppenwolf (1928), в сборниците Neue Erzählungen und Märchen /Der Pfirsichbaum (1928) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Schwäbische Parodie (1928), във в. Berliner Tageblatt (31 август 1928) и в сборниците Neue Erzählungen und Märchen/ Der Pfirsichbaum (1945) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 König Yu (1929), в Neue Erzählungen und Märchen/ Der Pfirsichbaum (1945) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2002)
 Zwischen Sommer und Herbst (1930)
 Edmund (1930), във в. Berliner Tageblatt (9 окт. 1930) и в сборниците Neue Erzählungen und Märchen/ Der Pfirsichbaum (1945) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Vogel (1933), в сп. Corona (авг. 1933) и в сборниците Neue Erzählungen und Märchen/ Der Pfirsichbaum (1945) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-Dichtungen (2001)
 Der Zwerg (1933), в сборника Fabulierbuch (1935)
 Erinnerung an Hans (1936), в сборника Gedenkblätter (1937)
 Albert Langen (1937)
 Ein Gruss an das Haus Conrad Haussmann (1937)
 Erinnerungen an Conrad Haussmann (1937)
 Erinnerungen an den Simplicissimus (1937)
 Ernst Morgenthaler (1937), в сборника Gedenkblätter (1937)
 Eugen Siegel (1937), пак там
 Maler und Schriftsteller [Ernst Morgenthaler] (1937), пак там
 Herr Claassen (1937), пак там
 Othmar Schoeck (1937)
 Zu der Gedächtnisausstellung von Anny Bodmer (1937)
 Kindheit des Zauberers (1937), в сп. Corona (1937) и в сборниците Traumfährte: Neue Erzählungen und Märchen/ Der Pfirsichbaum (1945) и Band 9. Märchen und Legenden. Hexameter-DichtungenДетството на вълшебника, в Игра на сенки, изд. Рива, София (2006), превод Недялка Попова, ISBN 954-320-071-8
 Das erste Abenteuer (1937), в сборника Band 6. Die Erzählungen 1 (2001)
 Berthold: Ein Romanfragment (1945), в сборника Band 7. Die Erzählungen 2 (2001)
 Der Pfirsichbaum (1945), във в. Neue Zürcher Zeitung (10 март 1945) и в сборника Späte Prosa (1951)Прасковата, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Der gestohlene Koffer (1945), в сп. Annabelle (1945) и в сборника Späte Prosa (1951)Откраднатият куфар, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Feuerwerk (1946)
 Traumgeschenk (1946), във в. Neue Zürcher Zeitung (5 ноем. 1946) и в сборника Späte Prosa (1951)
 Bericht aus Normalien (1948), в сборника Beschwörungen. Späte Prosa/Neue Folge (1955) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 Der Bettler (1948), в сборника Späte Prosa (1951)Просякът, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Unterbrochene Schulstunde (1948), във в. Schweizer Monatshefte (дек. 1948, стр. 561 – 573) и в сборника Späte Prosa (1951)Прекъснат учебен час, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Schulkamerad Martin (1949), във в. Neue Zürcher Zeitung (23 юли 1949) и в сборника Späte Prosa (1951)Моят съученик Мартин, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Aufzeichnungen bei einer Kur in Baden (1950), във в. Schweizer Monatshefte (ян. 1950) и в сборника Späte Prosa (1951)
 Die beiden Brüder (1951), във в. Neue Zürcher Zeitung (6 ян. 1951) и в сборника Band 1. Jugendschriften (2001)
 Die Dohle (1951), във в. Neue Zürcher Zeitung (8 дек. 1951) и в сборниците Beschwörungen. Späte Prosa/Neue Folge (1955) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)Враната, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Weihnacht mit zwei Kindergeschichten (1951), във в. Neue Zürcher Zeitung (6 ян. 1951) и в сборника Späte Prosa (1951)
 Kaminfegerchen (1953), в сборника Beschwörungen. Späte Prosa/Neue Folge (1953) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)Малкият коминочистач, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Ein Maulbronner Seminarist (1954), пак тамЕдин маулборнски семинарист, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Beschwörungen (1955), в Beschwörungen. Späte Prosa/Neue Folge (1955) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Der vierte Lebenslauf (1965), в сборника Prosa aus dem Nachlass (1965)
 Einkehr. Bruchstück aus einem Roman (1965), пак там
 Geschichten um Quorm (1965), пак там
 Julius Abdereggs erste und zweite Kindheit (1965), пак там
 Rembold oder der Tag eines Saufers (1965), пак там
 Was der Dichter am Abend sah (1973), в сборниците Die Kunst des Müßiggangs (1973) и Band 8. Die Erzählungen 3 (2001)
 An jenem Sommerabend (?)

Сборници с разкази и приказки 
 Eine Stunde hinter Mitternacht (1899)
 Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher: Herausgegeben von Hermann Hesse (1901)
 Diesseits: Erzählungen (1907)
 Nachbarn: Erzählungen (1908)
 Umwege: Erzählungen (1912)
 Aus Indien: Aufzeichnungen von einer indischen Reise (1913)
 In der alten Sonne (1914)
 Am Weg (1915)
 Kleiner Garten: Erlebnisse und Dichtungen (1919)
 Märchen (1919)Приказки, Унив. изд. Епископ Константин Преславски, Шумен (2004) (В. Търново: Фабер), ISBN 954-577-269-7
 Klingsors letzter Sommer: Erzählungen (1920)
 Sinclairs Notizbuch (1923)
 Bilderbuch: Schilderungen (1926)
 Der Zyklon und andere Erzählungen (1929)
 Diesseits: Erzählungen (1930)
 Weg nach Innen: Vier Erzählungen (1931)
 Kleine Welt: Erzählungen (1933)
 Fabulierbuch: Erzählungen (1935)
 Gedenkblätter (1937, допълнена 1947, 1950 и 1962)
 Der Pfirsichbaum und andere Erzählungen (1945)
 Traumfährte: Neue Erzählungen und Märchen (1945)
 Frühe Prosa (1948)
 Späte Prosa (1951)
 Prosa aus dem Nachlass (1965)
 Die Kunst des Müssiggangs: kurze Prosa aus dem Nachlass (1973)
 Откраднатият куфар, Профиздат, София (1986)
 Пътуване към Изтока, ДИ „Народна култура“, София (1990)
 Игра на сенки: Приказки за любовта, Рива, Софя (2006), ISBN 978-954-320-071-9

Поезия

Сборници 
 Romantische Lieder (1899)
 Gedichte (1902)
 Unterwegs (1911)
 Musik des Einsamen: Neue Gedichte (1915)
 Gedichte des Malers: Zehn Gedichte (1920)
 Ausgewälte Gedichte (1921)Денят догаря: Избрана лирика, Атлантис КЛ, София (2002), превод Любомир Илиев, ISBN 954-9621-18-9
 Italien: Verse (1923)
 Krisis: Ein Stück Tagebuch (1928)
 Trost der Nacht: Neue Gedichte (1929)
 Jahreszeiten (1931)
 Vom Baum des Lebens: Ausgewählte Gedichte (1934)
 Das Haus der Träume: Eine unvollendete Dichtung (1936)
 Stunden im Garten: Eine Idylle (1936)
 Neue Gedichte (1937)
 Die Gedichte (1942)
 Späte Gedichte (1946)
 Jugendgedichte (1950)
 Stufen (1961)
 Die späten Gedichte (1963)

Избрани стихотворения и поеми 
Нобелистът оставя 1400 стихотворения, 800 от тях – в 15 стихосбирки, по които са композирани над 4000 песни.

Документалистика 
 Boccaccio (1904)
 Franz von Assisi (1904)
 Zarathustras Wiederkehr: Ein Wort an die deutsche Jugend (1919)
 Blick ins Chaos: Drei Aufsätze (1920)
 Wanderung: Aufzeichnungen (1920)
 Kurgast: Aufzeichnungen von einer Badener Kur (1925)Курортист, в Пътуване към Изтока, ДИ „Народна култура“, София (1990)
 Die Nürnberger Reise (1927)Нюрнбергско пътуване, в Пътуване към Изтока, ДИ „Народна култура“, София (1990)
 Betrachtungen (1928)
 Eine Bibliothek der Weltliteratur (1929)Една библиотека на световната литература, в сп. Език и литература, ISSN 0324 – 1270. – L, 5 – 6 (1995), с. 18 – 36
 Kleine Betrachtungen (1941)
 Dank an Goethe (1946)
 Der Europäer (1946)
 Krieg und Frieden: Betrachtungen zu Krieg und Politik (1946)
 Stufen der Menschwerdung (1947)
 Musikalischen Notizen (1948)
 An einem Musiker (1960)
 Bericht an die Freunde (1960)
 Neue deutsche Bücher (1965)
 Politische Betrachtungen (1970)
 Politik des Gewissens. Die politischen Schrifften (1914 – 1932, 1932 – 1962) (1977)

Есета 
 Lo scoppio del carro (1901), във в. в. Basler Anzeigers (15 септ. 1901) и в сборниците Band 1. Jugendschriften (2001) и Italien (2005)
 Fiesole (1901), във в. Basler Anzeigers (22 септ. 1901) и пак там
 Il Giardino di Boboli (1901), във в. Basler Anzeigers (29 септ. 1901) и пак там
 Der Triumph des Todes (1901), във в. Basler Anzeigers (6 окт. 1901) и пак там
 In den Kanälen Venedigs (1901), във в. Basler Anzeigers (13 окт. 1901) и пак там
 Die Lagune (1901), във в. Basler Anzeigers (27 окт. 1901) и в сборника Italien (2005)
 Eine Ausstellung moderner Drucke (1901), във в. Basler Nachrichten (6 дек. 1901) и в сборника Moderne Kultur (1907)
 Der Mohrle (1902), в сборника Gedenkblätter (1937)
 Romantik und Neuromantik (1902), във в. Rheinisch-Westfälische Zeitung (14 дек. 1902) и в сборника Moderne Kultur (1907)
 Anemonen/ Frühling in Florenz (1902), във в. Die Rheinlande (4 май 1902) и в сборниците Bilderbuch (1926), Band 1. Jugendschriften (2001) и Italien (2005)
 Der lustige Florentiner / Ercole Aglietti (1904), във в. Schwäbischer Merkur (24 септ. 1904) и в сборника Italien (2005)
 Giovanni Boccaccio als Dichter des «Decamerone»/ Notizen zu Bocaccio (1904), във в. Frankfurt Zeitung (25 май 1905) и в сборника Italien (2005)
 Über neuere Erzählungsliteratur (1904), в Die Propyläen (6 септ. 1904)
 Am Ende des Jahres/ Abend (1905), във в. Die Rheinlande (ян. 1905) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Die blaue Ferne (1906), във в. Wiener Neues Tagblatt (25 ноем. 1906) и пак там
 Unbekannte Schätze (1907), в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Der Umgang mit Büchern (1907), в сборника Moderne Kultur (1907)
 Übersetzungen (1908), в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Billige Bücher (1908), пак там
 Bücherlesen und Bücherbesitzen (1908), пак там
 Exzentrische Erzählungen (1909), пак там
 Ferienlektüre (1910), пак там
 Reiselust (1910), във в. Neues Wiener Tagblatt (23 ян. 1910), преработено 1926, 1928, 1933 и 1934 г., и в сборника Betrachtungen (1928)
 Der junge Dichter. Ein Brief an Viele (1910), в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Der Beruf des Schriftstellers (1910), във в. Wissen und Leben (1910)
 Über das Lesen (1911), в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Pedrotallagalla (1912)
 Bergamo (1913), във в. Neues Wiener Tagblatt (9 окт. 1913) и в сборниците Kleiner Garten (1919), Bilderbuch (1926) и Italien (2005)
 Indische Schmetterlinge (1913), в сборника Sehnsucht nach Indien: Erzählungen (2006)
 San Vigilio (1913), в Kalendar Konstanz (1913) и пак там
 Spaziergang am Comersee (1913), в Kalendar Konstanz (1913) и в сборника Italien (2005)
 Wilhelm Meisters Lehrjahre (1913). в сп. Die Alpen 91913) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Musik (1913), във в. Vossische Zeitung (25 дек. 1913)
 Alte Musik/ Kirchenkonzert (1913), в сп. Die Zeit (15 окт. 1913), преработено 1915 и в сборника Betrachtungen (1928)
 Die indischen Märchen (1914)
 Ein Achtzigjähriger (1915), във в. Neues Tagblatt (4 авг. 1915) и в сборниците Betrachtungen (1928) и Gedenkblätter (1937)
 Ein Bibliotheksjahr (1915), във в. Neue Zürcher Zeitung (4 юни 1915) и в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Deutsche Erzähler (1915), в сп. Neue Rundschau (1915, стр. 188 – 208) и пак там
 Толстой и Россия (1915), в сборника Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Erinnerungen an Indien (1916)
 Jüngster deutsche Dichtung (1916), в Schweizerland (1916) и в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Brief an einen Philister (1916), в сп. Schweiz (1916, № 20) и в сборниците Kleiner Garten (1919) и Betrachtungen (1928)
 Weihnacht (1917), във в. Neue Zürcher Zeitung (25 дек. 1917) и в сборника Betrachtungen (1928)
 An einen Staatsministe (1917), във в. Neue Zürcher Zeitung (12 авг. 1917) и в сборниците Betrachtungen (1928), Krieg und Frieden 91946) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Wenn der Krieg noch zwei Jahre dauert (1917), във в. Neue Zürcher Zeitung (15 и 16 ок.т 1917) и пак там
 Soll Friede werder? (1917), във в. Neue Zürcher Zeitung (30 дек. 1917) и в сборниците Betrachtungen (1928), Krieg und Frieden (1946) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Von der Seele/ Ungelebtes Leben/ Zwei junge Herren in der Eisenbahn (1917), във в. Wieland (1917) и в сборниците Kleiner Garten (1919) и Betrachtungen (1928)
 Die Zuflucht (1917), в сп. Marsyas (1917, № 3) и в сборниците Betrachtungen (1928) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Traum am Feierabend (1918), във в. Vossische Zeitung (18 март 1918) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Ein Stück Tagebuch (1918), във в. Die Schweiz (22 май 1918) и в сборниците Kleiner Garten (1919) и Betrachtungen (1928)
 Weltgeschichte (1918), във в. Neue Zürcher Zeitung (21 ноем. 1918) и в сборниците Betrachtungen (1928) и Krieg und Frieden (1946)
 Über Gedichte/ Schlechte Gedichte (1918), във в. Vossische Zeitung (27 окт. 1918) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Antwort Hesses auf eine Umfrage über das Rauchen (1918), в сборника Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Eigensinn (1918) под псевдонима Emil Sinclair, в сборниците Betrachtungen (1928), Krieg und Frieden (1946) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Phantasien (1918), във в. Vossische Zeitung (20 авг. 1918) и в сборника Band 12. Autobiographische Schriften 2 (2003)
 Künstler und Psychoanalyse (1918), във в. Frankfurter Zeitung (16 юли 1918) и в сборниците Betrachtungen (1928) и Die Welt der Bücher (1977)
 Sprache (1918), във в. Frankfurter Zeitung (11 август 1918) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Eine Bücherprobe (1919), в Der Bücherwurm (1919) и в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Wenn der Krieg noch fünf Jahre dauert (1919), във в. Neue Zürcher Zeitung (20 май 1919) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Zarathustras Wiederkehr (1919), във в. Frankfurter Zeitung (3 март 1919) и в сборниците Betrachtungen (1928) и Krieg und Frieden (1946)
 Du sollst nicht töten (1919), във в. Vivos Voco (окт. 1919) и пак там
 Über einige Bücher (1919), в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Brief an einen jungen Deutschen (1919), във в. Neue Zürcher Zeitung (21 септ. 1919) и в сборниците Betrachtungen (1928), Krieg und Frieden (1946) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Phantastische Bücher (1919), в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Reinigung der Bibliothek (1919)
 Die jüngste deutsche Dichtung/ Unsere jüngste Dichtung (1920), във в. Vissusche Zeitung (30 юни 2020) и в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Gespräch über die Neutöner (1920), във в. Neue Zürcher Zeitung (11 – 13 января 1920) и в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Die «Brüder Karamasow» oder Der Untergang Europas (1920), в сп. Neue Rundschau (31 март 1920) и в сборниците Blick ins Chaos (1921) и Betrachtungen (1928)
 Variationen Über ein Thema von Wilhelm Schäfer/ Bedeutung des Unbedeutenden (1920), в Das Tagebuch (31 юли 1920) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Vom Bücherlesen (1920), във в. Neue Zürcher Zeitung (25 март 1920) и в сборниците Betrachtungen (1928) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Gedanken über Dostojewskis Idiot (1920), в сп. Vivos Voco (1 ян. 2020) и в сборниците Blick ins Chaos (1920) и Betrachtungen (1928)
 Brentanos Werke (1920), в сборника Betrachtungen (1928)
 Chinesische Betrachtung (1921), във в. Neue Zürcher Zeitung (21 дек. 1921) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Orgien des Hasses (1921), във в. Vivos Voco (1921, № 2)
 Gotama (1921), във в. Basler Nachrichten (15 май 1921)
 Exotische Kunst (1922), в сп. Neue Rundschau (март 1922) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Goethe und Bettina (1924), във в. Neue Rundschau (окт. 1924) и пак там
 Jakob Boehmes Berufung (1924), във в. Neue Zürcher Zeitung (27 април 1924) и пак там
 Über Hölderlin (1924), във в. Neue Zürcher Zeitung (31 окт. 1924) и пак там
 Angelus Silesius (1925), във в. „Berliner Tageblatt“ (18 юни 1925) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Balzac (1925), във в. „Berliner Tageblatt“ (17 август 1925) и в сборника Betrachtungen (1928)
 Deutsches Volk und deutsche Dichtung (1925), в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Über Dostojewski (1925), във в. Vossische Zeitung (22 март 1925) и в сборниците Blicks im Chaos (1920), Betrachtungen (1928) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Casanova или Gedanken über Casanova (1925), във в. Vossische Zeitung (22 март 1925)
 Aus meiner Schülerzeit (1926), в сборниците Gedenkblätter (1937) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Verkannte Dichter unter uns? (1926), във в. Neue Zürcher Zeitung (4 април 1926) и в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Bekenntnis des Dichters или Der Dichter (1927), във в. Die Literarische Welt (12 август 1927) и в сборника Die Welt der Bücher (1977)
 Virtuosen-Konzert (1928), във в. Kölnische Zeitung (7 юни 1928), във в. Kölnische Zeitung (7 юни 1928)
 Eine Arbeitsnacht или Unentbehrliche Nacht (1928), във в. Berliner Tageblatt (25 дек.1928) и в сборника Betrahtungen (1928)
 Spaziergang im Zimmer (1928)
 Nachbar Mario (1928)
 Bilderbeschauen in München (1929), във в. Dresdner Neueste Nachrichten (9 юни 1929)
 Lekture im Bett или Ungewohnte Lekture (1929), във в. Berliner Tageblatt (2 април 1929)
 Abstecher in den Schwimmsport или Post am Morgen (1929)
 Notizen zum Thema Dichtung und Kritik (1930) или Dichtung und Kritik, в сп. Neue Rundschau» (1930, № 12) и в сборниците Betrachtungen (1928) и Briefe an Freunde. Rundbriefe 1946 – 1962 (1977)
 Traumgeschenk (1946), във в. Neue Zürcher Zeitung (5 ноем. 1946) и в сборника Späte Prosa (1951)Дарът на съня, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Beschreibung einer Landschaft (1947), в сп. Neue Rundschau (есен 1947, стр. 196 – 205) и пак тамОписание на един пейзаж, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)
 Glück /Über das Glück (1949), във в. Neue Schweizer Rundschau (май 1949, стр. 3 – 11) и пак тамЩастие, в Откраднатия куфар, Профиздат, София (1986)

Източници 
  Герман Гессе, на уеб страница Лаборатория фантастики
  Herman hesse Bibliography, на уеб страница The Nobel Prize
  Herman Hesse Werk, на уеб страница Herman Hesse.de
  Hermann Hesse page
  Списък със заглавията на стихотворенията на Хесе на немски език

Бележки 

Хесе, Херман